Обли́тас () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Облитас, Карломаньо (род. 1970) — перуанский шахматист.
 Облитас, Хуан Карлос (род. 1951) — перуанский футболист.